Nunes kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunes (udde),

Portugal 

 Nunes (freguesia), Bragança, Vinhais, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar